Фуэнте-де-Пьедра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Антекера. Занимает площадь 91 км². Население — 2 795 человек (на 2010 год). Расстояние — 73 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Малаги